A bérgyilkos (1961), Damiano Damiani filmje
 A bérgyilkos (1986), Sandor Stern filmje
 A bérgyilkos (1989), John Woo filmje
 A bérgyilkos (1990), Nico Mastorakis, Peter Rader filmje
 A bérgyilkos (1991), Aaron Norris filmje
 A bérgyilkos, Tom Wood regénye
 A bérgyilkosnő (1993), John Badham filmje
 Bérgyilkosok (1995), Richard Donner filmje
 Hitman – A bérgyilkos (2007), Xavier Gens filmje